Le nom Morgantown peut désigner aux États-Unis :
 Morgantown (Indiana),
 Morgantown (Kentucky),
 Morgantown (Caroline du Nord),
 Morgantown (Pennsylvanie),
 Morgantown (Virginie-Occidentale), une localité, chef-lieu du Comté de Monongalia en Virginie-Occidentale,

Voir aussi 
 ,